Worstenbrood (België), een in Brabant (België) vooral rond Antwerpen verkochte versie van worstenbrood
 Brabants worstenbroodje, een in Noord-Brabant (Nederland) verkochte versie van worstenbrood